La Conquista kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Conquista, Pijijiapan, 
 La Conquista, Las Margaritas,

Nicaragua 

 La Conquista, ort och kommun i departementet Carazo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar